Municipio de Dry Fork puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dry Fork (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Dry Fork (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Williams.